Tokol Airport (ungerska: Tököli repülőtér) är en flygplats i Ungern.   Den ligger i provinsen Pest, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Budapest. Tokol Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Tokol Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är János-hegy,  meter över havet,  km norr om Tokol Airport. Runt Tokol Airport är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Budapest,  km norr om Tokol Airport. Trakten runt Tokol Airport består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Pest (provins)